Derbez puede hacer referencia a varios artículos:

Personas 
 Aislinn Derbez (1987-), actriz y modelo mexicana.
 Eugenio González Derbez (1961-), actor, comediante, guionista, escritor, empresario, productor y director de cine, teatro y televisión mexicano.
 José Eduardo Derbez (1992-), actor mexicano.
 Lucille Silvia Derbez Amézquita (1932-2002), actriz mexicana.
 Vadhir Derbez (1991-), actor mexicano, hijo de 'Eugenio González Derbez'.